Fraser Lake kan syfta på följande:

 Fraser Lake, British Columbia, sjö i Kanada
 Fraser Lake, Western Australia, sjö i Australien